Conte perpetuo, anche detto Conte perpetuo e supremo, è il titolo concesso ai governatori delle contee o comitati e ispán del Regno d'Ungheria, il cui ufficio era ereditario o concesso alla dignità di un prelato o di un grande ufficiale del regno. I primi esempi di un zupano perpetuo risalgono al XII secolo, ma l'istituzione fiorì tra il XV e il XVIII secolo. Sebbene tutte le funzioni amministrative dell'ufficio furono abolite nel 1870, il titolo stesso fu preservato fino all'abolizione generale dei titoli nobiliari in Ungheria nel 1946.

Lista dei comitati e conti perpetui 

Regno d'Ungheria